Sutton United FC (celým názvem: Sutton United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v jihozápadním Londýně. Založen byl v roce 1898. Od sezóny 2016/17 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Gander Green Lane s kapacitou 5 013 diváků.

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže 

 Surrey Senior Cup ( 15× )
 1945/46, 1964/65, 1967/68, 1969/70, 1979/80, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1992/93, 1994/95, 1998/99, 2002/03
 London Senior Cup ( 2× )
 1957/58, 1982/83

Vyhrané mezinárodní soutěže 
 Anglo-Italian Cup ( 1× )
 1978/79

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 2016/17
 FA Amateur Cup
 Finále: 1962/63, 1968/69
 FA Trophy
 Finále: 1980/81

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1921–1963: Athenian League
 1963–1973: Isthmian League
 1973–1977: Isthmian League (Division One)
 1977–1986: Isthmian League (Premier Division)
 1986–1991: Conference National
 1991–1999: Isthmian League (Premier Division)
 1999–2000: Conference National
 2000–2004: Isthmian League (Premier Division)
 2004–2008: Conference South
 2008–2011: Isthmian League (Premier Division)
 2011–2015: Conference South
 2015–2016: National League South
 2016– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 
 Giant killers of the FA Cup (07.01.1989): Sutton United – Coventry City, YouTube 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1898
Fotbalové kluby v Londýně